Гротте (значения):

 Гротте — коммуна в Италии.
 Гротте — волейбольный клуб в Италии.
 Гротте, Эдвард — немецкий конструктор танков.

См. также 
 Гроттер
 Гротти